El término Prirechni puede referirse a:

Prirechni (Adiguesia), localidad del raión de Maikop de la república de Adiguesia, en Rusia.
Prirechni (Krasnodar), localidad del raión de Beloréchensk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Prirechni (Múrmansk), localidad del raión de Péchenga del óblast de Múrmansk, en Rusia.
Prirechni (Oremburgo), localidad del raión de Pervomaiski, en Rusia.